Mužská dvouhra Western & Southern Open 2021 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů a jeden tenista jako tzv. šťastný poražený. Obhájcem titulu byla srbská světová jednička Novak Djoković, který se do turnaje nezasáhl, když uvedl, že potřebuje více času na odpočinek před posledním grandslamem sezóny US Open, kde bude útočit na tzv. kalendářní grandslam.

Vítězem se stal 24letý třetí nasazený Alexander Zverev z Německa, jenž ve finále za hodinu hry přehrál o rok mladšího Rusa Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si připsal připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo sedmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a pátý z série Masters. Na Cincinnati Masters triumfoval jako první Němec od roku 1985, kdy podnik ovládl Boris Becker.

Pošesté v historii a poprvé od Shanghai Masters 2012 se do semifinále turnaje ATP Masters 1000 probojovali čtyři nejvýše nasazení tenisté.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce
{{Pavouk 16-3-volný los 
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= B Nakashima
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= M McDonald
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Bublik
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=77
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Giron
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=65

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G Dimitrov
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= R Bautista Agut
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= H Hurkacz
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Davidovich Fokina
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= R Gasquet
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= A Murray
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= D Koepfer
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J-L Struff
| RD1-score14-1=62
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= D Medveděv
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= M McDonald
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Bublik
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= G Dimitrov
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= H Hurkacz
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= A Murray
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= D Koepfer
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= P Carreño Busta
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= D Medveděv
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= G Dimitrov
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= H Hurkacz
| RD3-score03-1=66
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= P Carreño Busta
| RD3-score04-1=78
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= D Medveděv
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= P Carreño Busta
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

2. sekce

4. sekce

 Šťastný poražený 
  Dominik Koepfer'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2021